Джефф Деніелс (;  24 червня 1968, Ошава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 109-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Флорида Пантерс», «Гартфорд Вейлерс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 466 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
З 9 червня 2008 року розпочав тренерську роботу в НХЛ, як асистент головного тренера клубу «Кароліна Гаррікейнс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Кароліна Гаррікейнс» — 2006 (як асистент головного тренера).

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Тренери «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»